Дульса Арагонська (1160—1198) — арагонська інфанта, королева Португалії (1185—1198).
 Дульса I (1090—1130) — графиня Провансу, Жеводану в 1112—1130 роках.
 Дульса II (1163—1172) — графиня Провансу у 1166—1172 роках.